Высочанский сельский совет () — входит в состав Ахтырского района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Высокое.

Населённые пункты совета 

 с. Высокое 
 с. Вербовое 
 с. Весёлый Гай 
 с. Кудрявое

Примечания